Ніт (футбольний клуб) - колишній валлійський футбольний клуб з одноіменного міста.
 Ніт (одиниця вимірювання) -  застаріле найменування одиниці вимірювання яскравості поверхні.
 НІТ- "Навчання і Технології". Платформа, яка призначена для забезпечення як дистанційного, так і інтерактивного стаціонарного навчання; – захищена система управління освітньою діяльністю із забезпеченням спільного доступу для учасників освітнього процесу: вчителів, учнів, батьків та адміністрації навчального закладу; 
 Ніт (місто) - місто в Уельсі.
 Ніт - застаріле в українській мові слово зі значенням ні, немає

Примітки